Elijah est un nom propre.

Prénom et patronyme 
Elijah est un prénom masculin hébreu, dont la variante en français est Élie.

Elijah peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom

Cinéma et télévision 
 Elijah est un court métrage américain réalisé par Richard Rich en 1993.
 Elijah est un court métrage américain réalisé par Randall Harmon Waldrop en 2001.
 Elijah est un court métrage américain réalisé par Ian Kezsbom en 2005.
 Elijah est un téléfilm canadien réalisé par Paul Unwin en 2007.

Musique 
 Elijah's Mantle est un groupe musical britannique.
 Elijah est un oratorio de Mendelssohn

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Nom théophore